Минулого року, коли турнір мав сатус ITF W60, чемпіонками були Робін Андерсон та Жессіка Понше, але Понше не змогла взяти участь цьогоріч через недостатній рейтинг. Андерсон утворила пару з Ерін Рутліфф, але вони програли у першому колі парі Кейтлін Крістіан /  Джуліана Олмос.

Титул виграли Гейлі Картер та Луїза Стефані, здолавши в фіналі пару  Маріє Боузкова / Джил Тайхманн з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання 

 Основна сітка 

Top Seed Open Doubles
Lexington Challenger
2020 в американському спорті